La LEN Champions League 1999-2000  è stata la trentasettesima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Si sono disputate tre fasi a gironi seguite dalla Final Four, giocatasi a Bečej, nell'allora Jugoslavia. Hanno preso parte al torneo 28 club campioni nazionali, più i detentori del POŠK che, insieme alle rappresentanti dei maggiori tornei nazionali, sono entranti in gara a partire dal Turno preliminare.

La Final Four ha visto prevalere i padroni di casa del Vaterpolo klub Bečej, che hanno conquistato il loro primo trofeo internazionale in assoluto, battendo in finale il plurititolato Mladost Zagabria.

Turno di qualificazione

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Turno preliminare

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Quarti di finale

Gironi

Gruppo Blu

Gruppo Rosso

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Aleksandar Šoštar, Predrag Zimonjić, Slobodan Soro, Goran Krstonošić, Nenad Vukanić, Branko Peković, Aleksandar Ćirić, Veljko Uskoković, László Toth, Aleksandar Šapić, Jugoslav Vasović, Balázs Vincze, Nebojša Milić, Nedeljko Rodić, István Mészáros, Nenad Kačar.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)
 Risultati e statistiche su Jenswitte.de
 Fortnet.gr, European club competitions 1998-00.

Sport acquatici nel 1999
Sport acquatici nel 2000
Edizioni della LEN Champions League